hrabstwo Humphreys (ang. Humphreys County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Humphreys (ang. Humphreys County) w USA, w stanie Tennessee